Wosek ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:

 Osek u Milevska (deutsch Wosek), Gemeinde im Okres Písek
 Osek u Rokycan (deutsch Wosek), Gemeinde im Okres Rokycany
 Osek (deutsch Wosek), Ortsteil von Kněžice, Okres Nymburk

Siehe auch
 Osek (Begriffsklärung)
 Wossek